Panamerikanska mästerskapet i landhockey för herrar 2004 var den andra upplagen av Panamerikanska mästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Kanada.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till elfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad 28 december 2017.

2004
2004 i Kanada
Sportåret 2004
Internationella sportevenemang i Kanada
Landhockey i Kanada
Sportevenemang i Kanada